Коммунистическая партия Великобритании () — название нескольких политических партий, придерживающихся коммунистической идеологии.

 Коммунистическая партия Великобритании (1920) — наиболее известная из всех; существовала в 1920—1991 и несколько раз проводила своих депутатов в Палату общин;
 Коммунистическая партия Великобритании (Временный Центральный Комитет) (CPGB(PCC)) — партия, основанная вскоре после роспуска первой КПВ, но не являющаяся её преемником; выступает с критикой советской модели социализма;
 Коммунистическая партия Великобритании (2004) (CPGB(ML)) — основанная в 2004 году марксистско-ленинская партия, выступающая против ревизионизма;

Также в Великобритании существуют:
 Коммунистическая партия Британии (1968) (CPB(ML)) — партия марксистско-ленинской ориентации, основанная в 1968 году;
 Коммунистическая партия Британии (1988) (CPB) — основанная в 1988 году партия, претендующая на звание наследника первой КПВ;
 Новая коммунистическая партия Британии (NCPB) — партия марксистско-ленинской ориентации, основанная в 1977 году.
 Революционная коммунистическая партия Британии (RCPB(ML));
 Революционная коммунистическая группа (Великобритания) (RCG);
 Коммунистическая партия Шотландии (CPS);
 Коммунистическая партия Уэльса (CPW);
 Коммунистическая партия Ирландии (CPI) — действует в том числе на территории Северной Ирландии